Niemcy:
 Walhausen – dzielnica gminy Nohfelden w kraju związkowym Saara, w powiecie St. Wendel
 Walhausen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Cochem-Zell

Zobacz też:
 Wallhausen